Marilley ist der Familienname folgender Personen:

Étienne Marilley (1804–1889), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
Sophie Marilley (* 1973), Schweizer Mezzosopranistin